Résultats détaillés du simple messieurs de l'édition 2010 des Internationaux de France de tennis.

Primes et points

Faits marquants 

 Le mercredi , le match de  entre Gaël Monfils et Fabio Fognini est interrompu à 21 h 57, alors que chaque joueur a remporté deux sets, et que le score est à 5-5 au dernier set ; service à suivre pour Fognini (3 balles de matchs sauvées par Monfils et une pénalité d'un point pour Fognini dans le dernier jeu). Jamais un match ne s'était poursuivi si tard de toute l'histoire du tournoi.
 En battant respectivement Eduardo Schwank et Juan Mónaco au , Blaž Kavčič et Grega Žemlja sont les deux premiers joueurs slovènes de l'histoire à remporter un match dans un tournoi du Grand Chelem.
 Le qualifié russe Teimuraz Gabachvili, 25 ans, classé  (meilleur classement ), réussit à se hisser en 1/8 de finale où il perd honorablement face à Jürgen Melzer. Ce dernier est le seul joueur cette année à atteindre les quarts pour la première fois en Grand Chelem.
 Le qualifié allemand Julian Reister, 24 ans classé  (meilleur classement ), réussit à se hisser en 1/16 de finale () où il perd contre Roger Federer, il avait joué depuis 2005 seulement 3 matchs sur le circuit principal, tous perdus. Avant ce dernier match, il a déclaré : « Je suis tellement fan de lui (Roger Federer) que ça va être difficile pour moi de vouloir l'éliminer, je ne veux pas qu'il perde ! ».
 Robin Söderling bat Taylor Dent 6-0, 6-1, 6-1 en 71 minutes,  le plus rapide en simple messieurs à Roland-Garros.
 Revanche de la finale précédente et première victoire de Robin Söderling en treize rencontres face à Roger Federer. Après sa victoire contre Rafael Nadal en 2009, c'est la deuxième année de suite qu'il bat le  mondial et tenant du titre.
 Jürgen Melzer réalise un véritable exploit en quarts de finale en battant en cinq manches le serbe Novak Djokovic, et se qualifie pour la première fois pour le dernier carré. À noter que le huitième jeu du quatrième set, remporté par le Serbe sur son service, a duré 20 minutes et 40 secondes, après avoir sauvé pas moins de sept balles de break. En 1/2 finale, il est vaincu en trois sets (6-2, 6-3, 7-6) par le quadruple vainqueur du tournoi, Rafael Nadal.
 En remportant le tournoi, Rafael Nadal :
 gagne son cinquième Roland-Garros et ce, sans perdre le moindre set.
 récupère la première place mondiale aux dépens de Roger Federer.
 clôt une saison parfaite sur terre battue avec 22 victoires, 0 défaite et seulement 2 sets perdus contre Nicolás Almagro et Ernests Gulbis tous deux en Masters 1000.

Parcours

Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invitations) 

 Lucky losers (repêchés)

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Confrontations entre compatriotes

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Simple messieurs des Internationaux de France
Tennis en France en 2010
Tennis masculin en 2010
Tennis en mai 2010
Tennis en juin 2010